Valleix ist der Familienname folgender Personen:

 François Louis Isidore Valleix (1807–1855), französischer Kinderarzt
 Jean Valleix (* 1928), französischer Politiker

Siehe auch:
 Valleix-Punkte